Forbidden puede referirse a:

Cine y televisión 
 "Forbidden" (1932), película dirigida por Frank Capra.
 "Forbidden" (1949), película dirigida por George King.
 "Forbidden (Proibito)" (1953), película dirigida por Rudolph Maté.
 "Forbidden" (1954), película dirigida por Mario Monicelli.
 "Forbidden" (1984), película dirigida por Anthony Page.
 "Forbidden" (2002), película dirigida por Robert Kubilos.
 "Forbidden" (2003), película dirigida por Jeremy Angerson.
 "Forbidden" (2008), película dirigida por Geert Wilders.

Libros 
 "Forbidden" (2010) Novela de Tabitha Suzuma
 "Forbidden" (1994) Novela de Caroline B. Cooney

Música 
 "Forbidden" (1985-), banda de thrash metal de EE.UU.
 "Forbidden" (1995), álbum de Black Sabbath.